L'expression Critics Choice Awards 2003 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2003
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2004 et qui honora des films sortis en 2003 aux États-Unis